Charles Knowles, I baronetto – ammiraglio britannico
 Charles Knowles, II baronetto – ammiraglio britannico
 Charles Knowles, IV baronetto – ammiraglio britannico